Шолохов Михайло Олександрович (1905—1984) — російський письменник
 2448 Шолохов (2448 Sholokhov) — астероїд головного поясу
 Шолохов Володимир Анатолійович — музикант, вчитель, сесійний музикант, народний майстер, сопілкар, флейтист, мультиінструменталіст .

Див. також 
 Шолохове